Psiankowce (Solanales Dumort.) – rząd roślin okrytonasiennych należący do kladu astrowych (ang. asterids) czy też szeroko ujmowanego nadrzędu astropodobnych Asteranae. W obrębie rzędu wyróżnia się 5 rodzin obejmujących 165 rodzajów z ok. 4125 gatunkami. Rośliny tu należące wyodrębniły się ok. 76–78 milionów lat temu (według niektórych analiz mogą być starsze). Do cech łączących wspólnych dla przedstawicieli tego rzędu należy trwały kielich pozostający i przylegający do owocu, zrosłopłatkowa korona kwiatu i szczytowy kwiatostan.

Systematyka 

 Pozycja systematyczna rzędu wśród astrowych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z rzędów z grupy astrowych roślin okrytonasiennych. Grupa siostrzana dla kladu obejmującego jasnotowce Lamiales i ogórecznikowce Boraginales.

 Podział i relacje filogenetyczne w obrębie rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
W obrębie rzędu wyróżnia się 5 rodzin: 

 Pozycja rzędu w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa jasnotowe (Lamiidae Takht. ex Reveal), nadrząd Solananae R. Dahlgren ex Reveal, rząd psiankowce (Solanales Dumort.).

 Podział rzędu na rodziny w ujęciu Reveala (1993–1999)
 Boraginaceae Juss. – ogórecznikowate (według APG III rodzina o niejasnej pozycji systematycznej w obrębie astrowych)
 Convolvulaceae Juss. – powojowate
 Cuscutaceae Dumort. – kaniankowate (według APG III i IV włączane do powojowatych)
 Duckeodendraceae Kuhlm. (według APG III i IV w obrębie psiankowatych)
 Goetzeaceae Miers ex Airy Shaw (według APG III i IV w obrębie psiankowatych)
 Hoplestigmataceae Engl. & Gilg (według APG III i IV w obrębie ogórecznikowatych)
 Hydrophyllaceae R. Br. in Ker. Gawl. – faceliowate (według APG III i IV w obrębie ogórecznikowatych)
 Lennoaceae Solms (według APG III i IV w obrębie ogórecznikowatych)
 Polemoniaceae Juss. – wielosiłowate (według APG III i IV rodzina w obrębie wrzosowców)
 Sclerophylacaceae Miers (według APG III i IV w obrębie psiankowatych)
 Solanaceae Juss. – psiankowate
 Tetrachondraceae Wettst. (według APG III i IV rodzina w obrębie jasnotowców)

Przypisy 

Psiankowce